Joseph Ritter Kalchegger von Kalchberg (ur. 27 marca 1801 w Grazu, zm. 27 kwietnia 1882 tamże) − austriacki polityk.

Syn Franza Kalcheggera von Kalchberga. W latach 1849-1860 był gubernatorem Śląska Austriackiego, zaś w latach 1859-1860 gubernatorem generalnym Królestwa Galicji i Lodomerii. W latach 1863-1865 był ministrem handlu w rządzie Austrii.

Przypisy 

Austriaccy politycy
Honorowi obywatele Lwowa (zabór austriacki)
Ludzie urodzeni w Grazu
Urodzeni w 1801
Zmarli w 1882